Nordgau (Beieren), een markgraafschap in het Hertogdom Beieren
Nordgau (Elzas), een graafschap in de Elzas